French Open 2016 – drugi w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbył się pomiędzy 22 maja–5 czerwca 2016 roku, tradycyjnie na ceglanych kortach Stade Roland Garros w 16. dzielnicy Paryża. Była to 115. edycja rozgrywek. Pula nagród wynosiła ponad 32 miliony euro.

Obrońcami tytułów w grze pojedynczej byli Amerykanka Serena Williams i Szwajcar Stan Wawrinka. W 2015 roku zdobywczyniami trofeum w grze podwójnej kobiet zostały Bethanie Mattek-Sands i Lucie Šafářová, natomiast w grze podwójnej mężczyzn zwyciężyli Ivan Dodig i Marcelo Melo. W grze mieszanej mistrzami poprzedniej edycji był duet Mattek-Sands–Mike Bryan.

Novak Đoković pokonując 3:6, 6:1, 6:2, 6:4 Andy'ego Murraya został mistrzem French Open w grze pojedynczej mężczyzn, natomiast u pań Garbiñe Muguruza w meczu o tytuł mistrzowski pokonała Serenę Williams wynikiem 6:4, 6:7(6), 6:3, zdobywając pierwszy w karierze tytuł wielkoszlemowy. W grze podwójnej panów Feliciano López i Marc López pokonali Boba i Mike'a Bryanów 6:4, 6:7(6), 6:3, natomiast w grze podwójnej kobiet zwyciężyły reprezentantki gospodarzy Caroline Garcia i Kristina Mladenovic, które wspólnie zanotowały pierwszy wielkoszlemowy triumf, pokonując w meczu mistrzowskim Jekatierinę Makarową i Jelenę Wiesniną 6:3, 2:6, 6:4. W grze mieszanej Martina Hingis wraz z Leanderem Paesem pokonali w meczu finałowym Sanię Mirzę i Ivana Dodiga 4:6, 6:4, 10–8.

W rozgrywkach gry pojedynczej chłopców zawodnik gospodarzy Geoffrey Blancaneaux pokonał 1:6, 6:3, 8:6 Félixa Augera-Aliassime. Rebeka Masarova została zwyciężczynią gry pojedynczej dziewcząt, pokonując Amandę Anisimovą wynikiem 7:5, 7:5. Yshai Oliel oraz Patrik Rikl po wygraniu z duetem Chung Yun-seong–Orlando Luz 6:3, 6:4 zwyciężyli w rozgrywkach gry podwójnej chłopców. W finale debla dziewcząt Paula Arias Manjón oraz Olga Danilović pokonały 3:6, 6:3, 10–8 Olesię Pierwuszynę i Anastasiję Potapową.

Gustavo Fernández wygrał rozgrywki gry pojedynczej na wózkach, wygrywając 7:6(4), 6:1 z Gordonem Reidem. Marjolein Buis poprzez pokonanie w finale Sabiny Ellerbrock wynikiem 6:3, 6:4 została triumfatorką rozgrywek singlowych kobiet na wózkach. W deblu na wózkach, tak jak przed rokiem zwyciężyli Shingo Kunieda oraz Gordon Reid, którzy w ostatnim meczu pokonali Michaëla Jeremiasza i Stefana Olssona 6:3, 6:2. W grze podwójnej kobiet na wózkach skład finału był ten sam jak przed rokiem, z tym że zwyciężyły Yui Kamiji oraz Jordanne Whiley, które pokonały zwyciężczynie z poprzedniej edycji, Jiske Griffioen i Aniek van Koot 6:3, 4:6, 10–6.

W zawodach turnieju legend poniżej 45 lat Juan Carlos Ferrero i Carlos Moyá obronili tytuł sprzed roku, w finale którego wygrali 6:4, 6:4 z Sébastienem Grosjeanem i Fabrice’em Santoro. Sergi Bruguera i Goran Ivanišević pokonali Yannicka Noaha i Cédrica Pioline'a 6:3, 7:6(2) w turnieju legend powyżej 45 lat. W rozgrywkach legend kobiet zwyciężyły Lindsay Davenport i Martina Navrátilová, które pokonały 6:3, 6:2 Conchitę Martínez i Nathalie Tauziat.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Turnieje zawodników na wózkach

Gra pojedyncza mężczyzn na wózkach

Gra pojedyncza kobiet na wózkach

Gra podwójna mężczyzn na wózkach

Gra podwójna kobiet na wózkach

Turnieje legend

Turniej legend poniżej 45 lat

Turniej legend powyżej 45 lat

Turniej legend kobiet

Rezygnacje 
Z udziału w zawodach zrezygnowali następujący zawodnicy:
  Pablo Andújar → zastąpiony przez  Rogério Dutra Silva
  Roger Federer → zastąpiony przez  Igor Sijsling
  Andreas Haider-Maurer → zastąpiony przez  Thiemo de Bakker
  Thanasi Kokkinakis → zastąpiony przez  Damir Džumhur
  Juan Martín del Potro → zastąpiony przez  Albert Montañés
  Gaël Monfils → zastąpiony przez  Adam Pavlásek
  Tommy Robredo → zastąpiony przez  Marco Cecchinato
  Belinda Bencic → zastąpiona przez  Lauren Davis
  Marija Szarapowa
  Ajla Tomljanović → zastąpiona przez  Shelby Rogers
  Alison Van Uytvanck → zastąpiona przez  Aleksandra Wozniak
  Caroline Wozniacki → zastąpiona przez  Silvia Soler Espinosa

Dzikie karty 
Francuska federacja tenisowa w porozumieniu z federacjami amerykańską i australijską przyznała dzikie karty zawodnikom, którzy nie uzyskali bezpośredniego awansu do turnieju głównego.

Kwalifikanci 
Zawodnikom z miejsc niezapewniających bezpośredniego udziału w turnieju przysługuje prawo startu w kwalifikacjach, zarówno w singlu kobiet, jak i mężczyzn.

Szczęśliwi przegrani 
Zawodnicy, którzy przegrali w fazie kwalifikacyjnej, mogli wystąpić w turnieju jako szczęśliwi przegrani.

Gra pojedyncza mężczyzn
  Igor Sijsling
  Adam Pavlásek
  Andrej Martin
  Thomas Fabbiano

Gra pojedyncza kobiet
  Silvia Soler Espinosa

Obrońcy tytułów 
Tabela prezentuje obrońców tytułu oraz mistrzów z roku 2016.

Porażki rozstawionych 
Poniższe tabele prezentują porażki zawodników z rozstawieniem z podziałem na dzień zawodów, datę i rundę, w której tenisista odpadł.

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

French Open 2016